Dutra bezeichnet:

einen Markennamen des ungarischen Traktorenwerks „Roter Stern“
 Dutra D4K, Traktor
 Dutra DR-50, Muldenkipper
 Dutra U28, Dutra UB-28, Dutra UE-28, Traktoren

Dutra ist der Familienname folgender Personen:

 Antônio Monteiro Dutra (* 1973), brasilianischer Fußballspieler
 Augusto Dutra (* 1990), brasilianischer Stabhochspringer
 Carlos Dutra (* 1989), uruguayischer Fußballspieler
 Eduardo Dutra, uruguayischer Behindertensportler
 Emilio Dutra e Melo (* 1955), brasilianischer Bogenschütze
 Eurico Gaspar Dutra (1883–1974), brasilianischer Staatspräsident
 Joacy Freitas Dutra (1937–1990), brasilianischer Fußballspieler
 José Eduardo Dutra (1957–2015), brasilianischer Politiker und Manager
 Olívio Dutra (* 1941), brasilianischer Politiker
 Randy Dutra, Filmtechniker
 Sílvio Guterres Dutra (* 1966), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Vacaria
 Sônia Dutra (1937–2010), brasilianische Schauspielerin